Guido I Rangoni (m. Spilamberto, ottobre 1467) – capitano di ventura
 Guido II Rangoni (luglio 1485 – Venezia, gennaio 1539) – condottiero